Raciborów ist der Name von drei Orten in Polen: 
 Raciborów (Brojce), deutsch Vogelsang,  Wohnplatz in der Gmina Brojce in der Woiwodschaft Westpommern
 Raciborów (Krotoszyn), Dorf in der Gmina Krotoszyn in der Woiwodschaft Kalisch
 Raciborów (Kutno), Dorf in der Gmina Kutno in der Woiwodschaft Lodsch